2 miejscowości w Polsce:
 Żerdź – wieś w woj. lubelskim, w pow. puławskim, w gminie Żyrzyn
 Żerdź – wieś w woj. mazowieckim, w pow. radomskim, w gminie Przytyk

Inne:
 żerdź – dawna miara długości (odcinek między nosem a końcem wyciągniętej ręki)
 żerdź – rura używana w wiertnictwie
 żerdzie – sortyment drewna